Соліте́р (від  — «одинокий, самотній») — слово, що має такі значення:
 Солітер — неофіційна назва різних видів стьожкових червів, що паразитують у кишечнику людини і тварин
 Солітер — великий діамант в оправі
 Солітер — одиночна посадка рослини
 Солітер — гра з фішками
 «Солітер» — пасьянс, один з різновидів пасьянсу «Вільна комірка»

Див. також 
 Солітейр — село в Намібії

Примітки